Beauchêne (Loir-et-Cher)
 Beauchêne (Orne)